Le mot Däniken peut renvoyer à :
 Erich von Däniken, (né en 1935), écrivain et astro-archéologue renommé pour ces thèses sur les "anciens astronautes"
 Däniken, commune suisse